Össjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Össjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Össjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (2,19 km²)

Se även
Össjö kyrka, kyrkobyggnad på en kulle centralt i samhället Össjö, 
Össjö socken, i Norra Åsbo härad är sedan 1974 en del av Ängelholms kommun, 
Össjö, småort i Ängelholms kommun och kyrkby i Össjö socken, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn